I-14 steht für:
 VEF Irbitis I-14, lettisches Flugzeug
 Tupolew I-14, sowjetisches Jagdflugzeug
 I-14 (U-Boot), japanisches U-Boot

Abkürzung